Danny Holla – calciatore olandese
 Elena Hollá – artista tessile slovacca
 Holla Corona – struttura geologica della superficie di Venere
 Holla Holla – brano singolo dell'album Venni Vetti Vecci